Puhallo von Brlog oder Puhalo von Brlog ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Puhalo von Brlog (1818–1913), kroatischer Offizier der österreichischen Armee
 Paul Puhallo von Brlog (1856–1926), österreichischer General